Hotel California (album), een album van de Amerikaanse groep The Eagles
Hotel California (single), de titelsong van het bovengenoemde album
Hotel California (1994), een film uit 1994
Hotel California (1998), een film uit 1998
Hotel California (2005), een film uit 2005
Hotel California (2006), een film uit 2006
Hotel California (film), een film uit 2008